Medón; Argosz és Athén királya az i. e. 11. században
 Medón, szobrász az i. e. 6. században
 Medón, Aiasz unokafivére, akit a trójai háborúban Aineiasz ölt meg